Ondangwa (früher auch Ondangua) ist eine Kreisstadt in der Region Oshana im Norden von Namibia (historisch Ovamboland). Die Stadt hat 21.100 Einwohner.

Ondangwa bildet zusammen mit Oshakati und Ongwediva die drittgrößte städtische Agglomeration in Namibia (nach Windhoek und Rundu). Der Ort besitzt neben Hotels, Banken sowie schulischen und medizinischen Einrichtungen auch eine Polizeistation, einen Flughafen und eine Bahnstation. Östlich der Stadt liegen die religiösen Zentren Olukonda und Oniipa.

Ondangwa ist als Ondangwa-Stadt städtischer Wahlkreis und ist vom ländlichen Wahlkreis Ondangwa umgeben.

Klima 
Ondangwa hat ein semiarides Klima (Steppenklima BSh, gemäß der Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger), mit heißen Sommern und relativ milden Wintern (warme Tage und kalte Nächte). Der durchschnittliche jährliche Niederschlag betraegt etwa 450 mm; die Hauptniederschläge erfolgen im Sommer.

Kommunalpolitik 
Bei den Kommunalwahlen 2015 wurde folgendes amtliche Endergebnis ermittelt.

Bildungseinrichtungen

Städtepartnerschaften 
  Kangasala
  Lempäälä
  Oranjemund (seit Juli 2013)
  Windhoek (seit April 2002)

Söhne und Töchter 
 Matheus Shikongo (1950–2021), Bürgermeister von Windhoek

Einzelnachweise 

Kreisverwaltungssitz in der Region Oshana
Ort in Afrika
Ehemalige Hauptstadt einer Region in Namibia
Stadt in Namibia